Введенская — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Введенская, Антонина Юрьевна (род. 1956) — российская актриса, народный артист России.
 Введенская, Надежда Алексеевна (более известна под фамилией Пешкова; 1901—1971) — невестка Максима Горького, жена его сына Максима Пешкова.
 Введенская, Наталья Викторовна (1913—2015) — советский и российский геоморфолог, геолог и геофизик, одна из первооткрывателей алмазных россыпей на Среднем Урале. См. также